HMS Gladan kan syfta på:

 – skonertfartyg i svenska flottan sjösatt 1857, ur tjänst 1924
 – skonertfartyg i svenska flottan sjösatt 1946